Хорас Джуниор Грант (; родился 4 июля 1965, Огаста, Джорджия) — бывший американский профессиональный баскетболист, специальный советник Майкла Рейнсдорфа, президента и главного операционного директора «Чикаго Буллз». Он учился и играл в баскетбол в университете Клемсона (Clemson University), а затем профессионально выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где стал четырехкратным чемпионом в составе «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». 

Хорас - брат-близнец бывшего игрока НБА Харви Гранта.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Университете Клемсона, в 1987 году был выбран на драфте НБА под 10-м номером командой «Чикаго Буллз». Позже выступал за команды «Орландо Мэджик», «Сиэтл Суперсоникс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА провёл 17 сезонов. Четыре раза Грант становился чемпионом НБА в составе «Буллз» и «Лейкерс». Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1994). Четыре раза включался во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1993—1996). Всего за карьеру в НБА сыграл 1165 игр, в которых набрал 12 996 очков (в среднем 11,2 за игру), сделал 9443 подбора, 2575 передач, 1143 перехвата и 1136 блок-шотов. Отличительной чертой Гранта являлись защитные очки, которые он надевал во время игр.

Личная жизнь 
Брат-близнец Гранта, Харви Грант, сыграл 11 сезонов НБА за «Вашингтон Уизардс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс». 

Грант много лет был лучшим другом Скотти Пиппена, когда они выступали за «Чикаго Буллз». У Хораса трое сыновей (Деон,  Хорас-младший и Элайджа) и пять дочерей (Кориэль, Джанна, Майя, Наоми и Ева).

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Клемсон Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»